Trèves steht für:

 den französischen Namen der Stadt Trier

französische Gemeinden:
 Trèves (Gard) im Département Gard
 Trèves (Rhône) im Département Rhône
 Chênehutte-Trèves-Cunault, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-de-Trèves im Département Lozère

Trèves ist der Familienname von:
 Florian Trèves (* 1966), französischer Skispringer

Siehe auch:
 Treves